Uglas kan syfta på:

Geografi

Estland
 Uglas, Estland – en by i Lääne-Harju kommun i landskapet Harjumaa.

Frankrike 

 Uglas, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,